Клеантис:

 Клеантис, Стаматис — известный греческий архитектор
 Клеантис Викелидис — стадион в городе Салоники, Греция